3 miejscowości w Polsce:
 Skalno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Karnice
 Skalno – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek
 Skalno – (niem.: Groß-Iser) nieistniejąca już wieś w Górach Izerskich, w woj. dolnośląskim, w pow. lwóweckim